Арсентий Елисеевич Кришталь () — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), старшина. После войны работал в ресторане на железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский».

Биография 
Арсентий Кришталь родился 8 мая 1913 года в деревне Чемужовка  Змиевского уезда Харьковской губернии, ныне село входит в   Харьковской области Украины. Украинец.

Работал трактористом в колхозе. В июне 1941 года Кришталь был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В течение двух месяцев в Харькове проходил подготовку на механика-водителя танка Т-34. В начале сентября 1941 года во время переформирования в Харькове 12-й танковой дивизии в 129-ю танковую бригаду был зачислен в её состав. Участвовал в боях с 18 сентября 1941 года на Юго-Западном фронте.

С января 1942 года учился в Сталинградском военном танковом училище, однако не окончил его. При формировании в Сталинграде 88-й танковой бригады был зачислен в состав её 209-го танкового батальона. В мае 1942 года вновь был направлен на фронт. К январю 1943 года беспартийный старшина Арсентий Кришталь был механиком-водителем 88-й танковой бригады 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии Юго-Западного фронта. Отличился во время Острогожско-Россошанской операции.

В ночь с 18 на 19 января 1943 года экипаж Кришталя с десантом на броне разгромил немецкую колонну, отступающую из города Алексеевка (ныне Белгородская область), уничтожив около 50 автомашин и большое количество солдат и офицеров противника. В том бою у танка отказал двигатель, в результате чего экипаж оборонялся от противника в течение четырёх дней, пока не подошли основные силы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в Острогожско-Россошанской операции», старшина Арсений Елисеевич Кришталь (так в документе) был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2223.

3 марта 1943 года в районе села Шляховое получил тяжёлое ранение, после чего был отправлен в госпиталь и на фронт более не вернулся. Вернулся в Чемужовку, работал сначала в колхозе, затем в ресторане на железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский».

Арсентий Елисеевич Кришталь умер 19 декабря 1977 года в селе Чемужовка Чемужовского сельского совета Готвальдовского района Харьковской области Украинской ССР, ныне село входит в   Харьковской области Украины. Похоронен в Чемужовке.

Награды 
 Герой Советского Союза, 26 октября 1943 года, награды вручены в апреле 1944 года
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда» № 2223
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Почётный гражданин города Алексеевки Белгородской области, январь 1973 года.

Память 
 Бюст установлен возле братской могилы в селе Чемужовка в октябре 1999 года.
 Барельеф на Аллее героев в городе Змиёве.

Примечания

Литература 
 
 Ветров А. А. Так и было. — М.: Воениздат, 1982.
 Подвиги во имя Отчизны. — 2-е изд.,- Харьков: «Прапор», 1985.

Трактористы
Танкисты СССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Персоналии:Волгоград
Почётные граждане Алексеевки